

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Löcknitz

Polska 
 Łęknica – miasto w województwie lubuskim, w powiecie żarskim
 Łęknica – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Łęknica – potok, dopływ Nysy Łużyckiej
 Łęknica – nieczynna stacja kolejowa w Łęknicy, w województwie lubuskim

Inne 
 Łęknica – dekanat

Zobacz też 
 Łeknica